El término binomial o binomio puede hacer referencia a los siguientes artículos:

En matemática
 Binomio, expresión algebraica.
 Teorema del binomio, desarrollo de la potencia de una suma.
 Coeficiente binomial, números estudiados en combinatoria matemática.

En estadística
 Distribución binomial, es una distribución de probabilidad.